, film japonais réalisé par Naomi Kawase en 2017.
, film japonais réalisé par Tatsushi Ōmori en 2017.